Hyundai Dynasty – koreański samochód
 Dynasty Electric Vehicles – dawny kanadyjski producent samochodów elektrycznych
 Dynastia – serial telewizyjny (oryg. Dynasty)

Muzyka 
 Dynasty – album zespołu Kiss wydany w 1979
 Dynasty – album zespołu Black Uhuru wydany w 2001